Черешката на тортата е българско кулинарно риалити, част от международния франчайз „Ела да вечеряш с мен“ (), в което популярна личност приема в дома си четири други известни българи. Домакинът има за задачата да направи вечеря и да се погрижи за доброто настроение на своите гости.

Предаването стартира на 6 юни 2011 г. по Нова телевизия. Кулинарен консултант е шеф Иван Манчев. Излъчва се всеки делничен ден от 20:00 ч. до 21:00 часа.

Формат 
Пет (Четири) известни личности приготвят по пет (четири) вечери и пет (четири) изненади, като в края на всеки епизод гостите оценяват домакина. На финала на кулинарната седмица, шеф Манчев награждава победителя с плакет „Перфектният домакин“.

Сезони

Източници

Външни препратки 
 Епизоди от предаването във vbox7.com
 Черешката на тортата във Фейсбук

Предавания на Нова телевизия
Български реалити предавания
Основани в България през 2011 година